Gameleira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gameleira (ort), Pernambuco, 
 Gameleira (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar